Rocci est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Bernardino Rocci (1627–1680), cardinal italien ;
 Ciriaco Rocci (1582–1651), cardinal italien ;
 Rosanna Rocci (née en 1968), chanteuse suisse de schlager ;
 Scipione Riva-Rocci (1863–1937), médecin italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien